Der Kanton L’Albret ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nérac, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Nérac.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lalbret